Vinjoli ima više značenja:
 Vinjoli (Peskara)
 Vinjoli (Torino)